Chiricahua este un nume propriu care se poate referi la

 Chiricahua (grup etnic), grup etnic aparținând națiunii Apache
 Chiricahua (limbă), limba vorbită de aceștia
 Chiricahua National Monument, zonă ocrotită din munții omonimi
 Munții Chiricahua, lanț montan, parte a lanț ecologic izolat Madrean Sky Islands
 Vârful Chiricahua, cel mai înalt vârf montan al lanțului montan omonim, având 2.975 metri